Manthey steht für:

 Manthey-Racing, deutsches Motorsportteam

Manthey ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Manthey (1888–1941), deutscher NSDAP-Politiker und SA-Führer
 August Christian Manthey (1811–1880), norwegischer Politiker
 Axel Manthey (1945–1995), deutscher Bühnenbildner und Regisseur
 Dirk Manthey (* 1954), deutscher Verleger
 Eberhard von Mantey (1835–1902), General und Divisionskommandeur, Vater von
 Eberhard von Mantey (1869–1940), Vizeadmiral und Marinehistoriker
 Felix Manthey (1898–1971), deutscher Radrennfahrer
 Franz Manthey (1904–1971), deutscher katholischer Theologe
 Heidi Manthey (* 1929) deutsche Keramikerin und Malerin
 Jerri Manthey (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin und Reality-TV Teilnehmerin
 Johannes Manthey (1914–??), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Jürgen Manthey (1932–2018), deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Konrad Manthey (1928–2010), deutscher General
 Kurt Manthey (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Lorenz Manthey (* 1983), deutscher Basketballspieler
 Olaf Manthey (* 1955), deutscher Tourenwagenfahrer
 Siegfried Manthey (* 1932), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Manthey (geboren vor 1996), deutscher Lehrer, Sammler und Publizist

Siehe auch:
 Mantei
 Mantey
 Manthei
 Hellmut Manthey, Name zweier Rettungsboote der DGzRS